Levavasseur ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Levavasseur (1924–1999), französischer Fechter
 Léon Levavasseur (1863–1922), französischer Ingenieur, Flugzeugbauer und Erfinder
 Philippe Levavasseur (1946–2010), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vavasseur